O Oi Rio Women's Pro 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 11 a 22 de maio na Praia do Pepê, Rio de Janeiro e foi disputada por 18 surfistas, sendo 2 brasileiras. A campeã foi a Courtney Conlogue que derrotou a Bianca Buitendag na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Oi Rio Women's Pro
Liga Mundial de Surfe
Rio Pro
Oi Rio Women's Pro
Campeonatos femininos da World Surf League